El Partit Agrari de Catalunya va ésser un partit polític constituït a l'abril del 1931 a Barcelona amb l'objectiu de defensar els interessos agrícoles de Catalunya.

Al juny d'aquell any foren nomenats els següents presidents federals provincials: Josep Ramon Fàbregas (Barcelona), Josep M. de Fonolleras (Girona), Eduard Batalla Cunillera (Tarragona) i Ramon Sostres Maluquer (Lleida).

En les eleccions legislatives de 1933, Josep M. de Fortuny i Llibre es presentà a Barcelona en les llistes del Bloc Nacional de Dretes i en les de la Dreta Agrària a Girona.

Al novembre del 1934 la majoria del partit s'incorporà a Acció Popular Catalana.

En foren els seus dirigents Josep M. de Fortuny i Llibre, Enric Ràfols i Martí i Miquel Bargues Morera.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts